The Fame () — дебютный студийный альбом американской певицы Леди Гаги, выпущенный компанией Interscope Records в августе 2008 года, первоначально в Канаде и европейских странах. Новая версия пластинки с изменённым трек-листом вышла в Австралии 15 ноября 2008 года, в США — 28 октября 2008 года и в Великобритании 12 января 2009 года. Альбом был в целом положительно встречен критикой, получив 71 балл от Metacritic.
Основная тема альбома — это то, что каждый человек может чувствовать себя звездой. В течение работы над альбомом Леди Гага сотрудничала с разными продюсерами такими как RedOne, Martin Kierszenbaum, и Rob Fusari. Песни, в основном вдохновленные любовью Гаги к славе в целом, с тонкостями богатого и знаменитого образов жизни, визуализировали её. В музыкальном плане альбом черпал вдохновение из восьмидесятых, яркой чертой саунда альбома является электропоп и синти-поп с элементами танцевальной музыки.

Альбом занял первую строчку в таких странах, как Соединенное Королевство, Канада и Ирландия. В Соединенных Штатах альбом достиг второй строчки Billboard 200 и возглавил чарт Billboard Top Electronic Albums. Во всем мире на 2016 год(включая The Fame Monster EP) альбом разошёлся тиражом более 18 000 000 копий. Первые два сингла с «The Fame», «Just Dance» и «Poker Face», стали всемирными хитами, «Just Dance» возглавил чарты в шести странах, включая Billboard Hot 100 в Соединенных Штатах."Poker Face" достиг первой строчки почти во всех странах с крупным музыкальным рынком, он стал её вторым хитом № 1 в «горячей сотне» Биллборда. Другие синглы с альбома — «Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)», «LoveGame» и «Paparazzi», Гага продвигала, исполняя их на различных ток-шоу и премиях, а также в своем первом промотуре — «The Fame Ball Tour».
Также альбом The Fame был включен в делюкс-издание «The Fame Monster».

2 декабря 2009 года The Fame был номинирован на «Грэмми» и выиграл в категории «Лучшая танцевальная запись» за её хит-сингл «Poker Face». Пластинка была номинирована на «Альбом года» и взяла премию за Лучший Электронный/Танцевальный Альбом на 52-й премии «Грэмми». 16 февраля 2010 года на британской премии Brit Awards он был назван Лучшим Международным Альбомом.

 История создания и запись 
Запись альбома заняла 2,5 года, которая началась в 2006 году. Некоторые песни из альбома были записаны с разными продюсерами (RedOne, Rob Fusari, KNS Productions) в 2006—2007 годах. Другая половина песен появилась после подписания контракта с Interscope Records (Martin Kierszenbaum и RedOne). Песни вдохновлены любовью Гаги к славе, к образу жизни богатых и знаменитых. В музыкальном плане альбом черпал вдохновение из 80х и синти-попа- электропопа. Отношение концепции к названию Гага объяснила так:
«The Fame это о том, что каждый может почувствовать себя знаменитым. Поп-культура — это искусство. Это доступная слава. Я хочу пригласить вас всех на вечеринку, я хочу, чтобы вы стали частью образа жизни».

 Синглы 
 «Just Dance» был выпущен 8 апреля 2008 года как главный сингл с альбома. Он достиг 1 места в чарте Billboard Hot 100 и стал международным хитом.
 Второй сингл Poker Face выпущен 23 сентября 2008 года. Так же, как и его предшественник, занял первое место в Billboard hot 100, что сделало Lady Gaga второй исполнительницей после Кристины Агилеры, у которой первые два сингла заняли первые места в чарте Billboard.
 «Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)», выпущенный 31 января 2009 года третьим синглом с альбома, не достиг высоких позиций в чартах.
 Четвёртым синглом стала песня «LoveGame». Сингл был выпущен 24 марта 2009 года. В чарте Billboard hot 100 занял пятую позицию. Клип на сингл был запрещен к показу во многих странах мира из-за откровенного сюжета.
 Пятым финальным синглом с альбома стала песня «Paparazzi», сингл выпущен 6 июля 2009 года. В Billboard hot 100 занял 6 позицию. Клип на песню получил премии MTV VMA 2009.

 Коммерческий успех альбома 
Выпущенный в 2008 году The Fame только в начале 2009 года попал в российский топ 25 альбомов, достигнув 7 позиции и получив золотой статус через 2 недели после дебюта в чарте. На данный момент тираж альбома превысил отметку в 20 000 копий, получив платиновый сертификат.

В США альбом достиг 4 позиции в чарте Billboard 200. На июль 2009 года тираж превысил 1 млн копий и альбому присвоен платиновый статус. В марте 2010 года альбому присвоен трижды платиновый статус, с тиражом более 3-х миллионов копий.

В Великобритании альбом возглавлял чарт 4 недели, а тираж превысил отметку в 600 000 копий.

 Список композиций 

 Оригинальное канадское издание 

 Американское и международное издания 

 Британское, Ирландское и Японское переиздания 

 В Канадском издании альбома, песня «Money Honey» имеет более длинное вступление, чем в других версиях альбома, а «LoveGame» содержит изменённую концовку.
 Для Американского издания альбома, псевдоним певицы на обложке альбома напечатан красным цветом, в то время как для всех остальных изданий он напечатан голубым.
 В Юбилейное USB-издание альбома включены песни и видеоклипы из переиздания альбома — The Fame Monster''.

Чарты и сертификации

Чарты

Итогово-годовые позиции

Сертификации

Хронология релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы 2008 года
Альбомы Леди Гаги
Альбомы Interscope Geffen A&M
Премия «Грэмми» за лучший танцевальный/электронный альбом
Альбомы Cherrytree Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Леди Гагой
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart